Egelkraut ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Egelkraut (1938–2018), deutscher evangelischer Theologe, Historiker und Autor
 Klaus Egelkraut (* 1935), deutscher Physiker und Autor
 Martin Paul Egelkraut (1897–nach 1942), deutscher Dirigent 
 Ortrun Egelkraut (* vor 1988), deutsche Reisebuchautorin